Upojenie — совместный альбом польской певицы Анны Марии Йопек и американского джазового гитариста Патрика Брюса Мэтини выпущенный в 2002 году. В 2008 году было выпущено международное издание альбома. Диск занял девятое место в чарте Top World Music Albums журнала Billboard. Альбом получил статус золотого диска.

Список композиций 

Треки 7, 16 и 17 только для Международное издание 2008 года.

Примечания

Ссылки 
 album description of Anna Maria Jopek’s official site
 2008 release page
 AllAboutJazz review by Marc Sabbatini 

Альбомы Анны Марии Йопек
Альбомы Патрика Брюса Мэтини